Гай Юлий Юл ():
 Гай Юлий Юл (консул 489 года до н. э.)
 Гай Юлий Юл (консул 482 года до н. э.) — сын предыдущего
 Гай Юлий Юл (консул 447 года до н. э.) — сын предыдущего, консул 447, 435 и 434 годов до н. э.
 Гай Юлий Юл (военный трибун 408 года до н. э.) — двоюродный племянник предыдущего, правнук консула 489 года до н. э.; военный трибун с консульской властью 408 и 405 годов до н. э., цензор 393 года до н. э.